Gillis Backereel – pittore fiammingo
 Jacques Backereel – pittore fiammingo
 Willem Backereel – pittore fiammingo